Метатитос има више значења:

 Метатитос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Метатитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Метатитос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Метатитос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику